
Termin NAC ima više značenja.
 Acetilcistein, -{N}--acetilcistein
 Acetilkarnozin, -{N}--acetilkarnozin